Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1998. osmo je izdanje tog natjecanja. Održavalo se u Perthu u Australiji od 7. do 18. siječnja.

Konačni poredak

Izvori  
 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
 1998
Šport u Perthu